Станѝслав Ма̀риан Кутшѐба () е полски историк на правото, архивист, издател на писмени извори от полското право, професор и ректор на Ягелонския университет, председател на Полската академия на знанията, член на полската делегация на Парижката мирна конференция (1919), затворник в концентрационен лагер „Захсенхаузен“ (1939 – 1940).

Трудове 
 Historia ustroju Polski w zarysie: Korona (1908)
 Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego (1910)
 Grundriss der polnischen Verfassungsgeschichte (1912)
 Regestra thelonei aquatici Wladislaviensis saeculi XVI (1915)
 Sprawa żydowska w Polsce: szkic historyczny (1915)
 Sprawa polska w Królestwie Polskiem: 1815 – 1915 (1916)
 Droits de la Russie sur la Lithuanie et sur la Ruthénie-Blanche (1919)
 La question juive en Pologne, essai historique (1919)
 Kongres, traktat i Polska (1919)
 Polska odrodzona, 1914 – 1921 (1921)
 Sejm walny dawnej Rzeczypospolitej Polskiej (1922)
 Mniejszości w najnowszem prawie międzynarodowem (1925)
 Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. 1 – 2 (1926)
 Gdańsk przeszlość i teraźniejszość (1928)
 Akta unji Polski z Litwą, 1385 – 1791 (1932)
 Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400 (1933) – в съавторство с Владислав Семкович
 Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku (1937)
 Polska Akademia Umiejȩtnósci, 1872 – 1938 (1938)

Бележки 

Полски историци
Полски архивисти
Ректори на Ягелонския университет
Председатели на Полската академия на знанията
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Членове на Лвовското историческо дружество
Членове на Варшавското научно дружество
Членове на Лвовското научно дружество
Членове на Полското историческо дружество
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Носители на ордена на Почетния легион
Доктор хонорис кауза на Ягелонския университет
Затворници в концентрационен лагер „Заксенхаузен“
Родени в Краков
Починали в Краков
Погребани на Раковицкото гробище